Макси́мово  — посёлок при станции в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Входит в состав Пушкинского сельского поселения. Население — 4 жителя (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году.

География 
Расположен в центральной части области в 5 км к юго-востоку от города Сафонова

Население

Транспорт 
В 2 км южнее проходит автодорога , на берегу реки Каменка. Севернее от деревни железнодорожная станция Максимово на линии Москва — Минск.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района